Achtymichuk ist der Familienname folgender Personen:

 Gene Achtymichuk (* 1932), kanadischer Eishockeyspieler
 Spencer Achtymichuk (* 1994), kanadischer Schauspieler